Логотип Усть-Каменогорска — один из официальных символов города Усть-Каменогорска, Казахстан.

Описание и символика 
В 2019 году утвержден акиматом города  Усть-Каменогорска:

Название города на казахском добавили в 2010 году.

История 

В 1857 году был в ходе геральдической реформы Б.В. Кёне был создан, но не утверждён проект герба Усть-Каменогорска:

Ещё один неутверждённый проект герба Усть-Каменогорска: в верхней половине герб Томский в знак принадлежности к Томской губернии, а в нижней части верблюд.

В 1970 году разработан «символический знак» города: «Щит рассечён по вертикали на 2 части, правая половина синего цвета, левая — красного. На нем изображена ладья — символ первооткрывателей города и ковш с расплавленным металлом, отображающий металлургическую промышленность современного города (ладья и ковш белого цвета, искры — золотого)».

15-я сессия городского маслихата Усть-Каменогорска утвердила герб, флаг, гимн города 27 августа 2005 года.

Примечания 

Гербы 2005 года
Гербы городов Казахстана
Культура Усть-Каменогорска
Гербы с изображением гор